Swenyhorodka (ukrainisch ; russische Entsprechung: Звенигородка / Swenigorodka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka, siehe Swenyhorodka
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Stadtkreis von Oleksandrija, siehe Swenyhorodka (Oleksandrija)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Swenyhorodka (Wesselynowe)